Antonia Mesina – beata italiana
 Graziano Mesina – criminale italiano

Altri progetti